Avant que l'ombre... À Bercy désigne plusieurs œuvres de Mylène Farmer :
 Avant que l'ombre... À Bercy, spectacle
 Avant que l'ombre... À Bercy, album
 Avant que l'ombre... À Bercy, livre.

Voir aussi 
 Avant que l'ombre...